Derby Român reprezintă cea mai importantă cursă de galop din România încă din 1875. Denumirea de “Derby” provine din Anglia și s-a folosit prima dată în mai 1780 când s-a alergat primul Derby din istorie. Atât în România, cât și în țările cu tradiție în cursele de cai, Derby-ul este cea mai importantă cursă de cai.

Caracteristicile cursei Derby Român 
Derby Român este o cursă ce se aleargă pe distanța de 2400 m și este destinată exclusiv cailor pursânge englez (Thoroughbred) de trei ani, născuți în România sau importanți în anul nașterii. O altă regulă importantă este că iepele au o descărcare de 1.5-2.5 kg față de armăsari pentru a echilibra șansele în cursă, iar jocheii nu trebuie să cântărească mai mult de 58 kg.

Istoricul cursei Derby Român 
Alergarea Derby-ului este strâns legată de Jockey Club Român, deoarece istoricul Club fondat în ianuarie 1875 a înființat și dezvoltat prestigioasa cursă. Primul Derby Român s-a alergat în iulie 1875 la București pe distanța de 2000 m și a fost câștigat de iapa Gizelda a lui Alexandru Balș. Între anii 1875 și 1885 Derby-ul s-a alergat pe distanța de 2000 m, între anii 1886 și 1895 pe distanța de 2200 m, iar începând cu anul 1896 s-a alergat pe distanța clasică de 2400 m. Ultimul Derby Român pe distanța de 2400 m s-a alergat în 1960 la Hipodromul Băneasa, urmând ca la sfârșitul anului respectiv hipodromul să fie demolat. Din 1960 și până în anul 2020 o singură dată s-a mai organizat alergarea Derby-ului, în august 2000 la Hipodromul Mangalia. Ca și în trecut, Jockey-Club Român a organizat alergarea Derby-ului din anul 2000, distanța fiind de 2000 m, iar câștigătorul cursei a fost iapa Datina.

De-a lungul timpului, Derby-ul Român s-a desfășurat în luna iunie, sfârșitul lunii mai sau începutul lunii iulie. Întotdeauna s-a alergat în ziua de duminică, pe iarbă (turf), pe suprafață plată și pe mâna stângă și, în fiecare an era cel mai așteptat și râvnit premiu de la Hipodromul Băneasa, participând chiar și peste 20.000 de spectatori.

Proprietari, jochei și cai campioni 
Cel care a câștigat cele mai multe Derby-uri a fost Alexandru Marghiloman, cunoscut ca și “părintele hipismului românesc”. Alexandru Marghiloman a câștigat în timpul vieții de 25 de ori Derby Român, iar după decesul său (10 mai 1925), un cal care se născuse cu puțin timp înainte ca el să moară a câștigat în 1928 ultimul Derby Român pentru Grajdul Marghiloman, al 26-lea. 

Alți mari câștigători ai Derby-ului Român au fost colonelul Constantin Blamberg, George Negropontes, Simon Schwartz, generalul George Moruzzi, Herghelia Regală Periș-Scroviștea, Emil Ottulescu, Herghelia Cislău.

Ca și jochei s-au remarcat Aristide Cucu, Nicolae Ilinca, Vasile Huțuleag, Mihai Câmpeanu, Ștefan Botescu, Gogu Stoian. Iar ca antrenori îi amintim pe Ion Pinka, Ion Gheorghe, Ștefan Ujvary, Nicolae Verone, Titi Cornea, Gheorghe Enescu. Dintre caii pursânge campioni care au făcut memorabile alergările Derby-ului Român îi amintim pe: Gizelda (1875), Mars II (1881), Meteor (1883), Loteria (1889), Cartuș (1890), Paradox (1896), Ardeal (1900), Argeș (1901) Mărășești (1904), Val Vârtej (1907), La Catherina (1909), Vifor (1910), celebrul Zori De Zi (1913), Dristor (1916), Ghici? (1922), Lefter (1924), Banu Mărăcine (1926), Ghiaur (1928), Coquin (1930), Leu (1932), Toiag (1934), S.O.S. (1940), Boier Bibi (1941), Motan (1945), Fantastic (1947), Mușchetar (1948), Poezia (1949), Epigon (1950), Petrică (1955), Pușa (1957), Gal (1958), Palmira (1960), Datina (2000).

Primul cal sur (gri) care a câștigat un Derby Român a fost Argeș al lui Alexandru Marghiloman în 1901. Tot Alexandru Marghiloman a dat României cel mai bun cal de curse din istorie, pe Zori De Zi , câștigătorul Derby-ului Român din 1913 și a tuturor curselor în care a alergat.

În Derby-ul Român din anul 1934 s-a înregistrat primul “dead-heat”, câștigătorul acelei curse fiind ales la decizie. Dintre cei cinci comisari de sosire, trei l-au văzut câștigător pe Toiag al generalului G. Moruzi.

Dintre cele 82 de ediții a celei mai importante curse de galop (Derby Român), 64 au fost câștigate de armăsari și 18 de iepe (prima și ultima ediție au fost câștigate de iepe). Dintre cei 82 de cai câștigători ai Derby-ului, au fost 52 de murgi, 5 murgi închiși, 21 roibi, 3 suri și 1 negru.

Datorită handicapului folosit pentru echilibrarea șanselor, toți caii fiind la aceeași vârstă și aduși de “handicapeur” cam la aceeași valoare, Derby Român a oferit mai mereu “bombe” (surprize), spre bucuria sau tristețea pariorilor. Astfel, nu întotdeauna au câștigat favoriții și au fost cai cu șanse foarte mici care au câștigat Derby Român.

Câștigătorii Derby Român 
1960	Palmira	
	
1959	Pardubice	
	
1958	Gal	
	
1957	Pusa	
	
1956	Capra	
	
1955	Petrica	
	
1954	Mac II	
	
1953	Sorin II	
	
1952	Matador	
	
1951	Commandor	
	
1950	Epigon
	
1949	Poezia	
	
1948	Muschetar	
	
1947	Fantastic	
	
1946	Mosquito	
	
1945	Motan	
	
1944	Golf	
	
1943	Burgund
	
1942	Foisor	
	
1941	Boer Bibi	
	
1940	S.O.S.	
	
1939	Halmei	
	
1938	Ostean	
	
1937	Bastard	
	
1936	Gorgos	
	
1935	Pipico	
	
1934	Toiag	
	
1933	Scarba Mica	
	
1932	Leu	
	
1931	Bar Le Duc	
	
1930	Coquin	
	
1929	Satrap	
	
1928	Ghiaur	
	
1927	Maltezi II	
	
1926	Banu Maracine	
	
1925	Lulli	
	
1924	Lefter	
	
1923	Taifun	
	
1922	Ghici?	
	
1921	Flasneta	
	
1920	Roscova	
	
1919	Fluieras	
	
1918	Fara curse	 
	
1917	Fara curse	 
	
1916	Dristor	
	
1915	Frasin	
	
1914	Fleac	
	
1913	Zori-De-Zi	
	
1912	Whisky	
	
1911	Freamat	
	
1910	Vifor	
	
1909	La Caterina	
	
1908	Whig	
	
1907	Val Vartej	
	
1906	Tina	
	
1905	Stanca	
	
1904	Marasesti	
	
1903	Esquil	
	
1902	Cobzar	
	
1901	Arges	
	
1900	Ardeal	
	
1899	Melinigue	
	
1898	Eole	
	
1897	Pajera	
	
1896	Paradox	
	
1895	Oltu	
	
1894	Darling	
	
1893	Partisan	
	
1892	? 	–
	
1891	Saint-Cyrien	
	
1890	Cartus		
	
1889	Loteria	
	
1888	La Gondola	
	
1887	Vijelia	
	
1886	Lord Byron	
	
1885	Prim	
	
1884	Ouragan	
	
1883	Meteor	
	
1882	Monarque	
	
1881	Mars II	
	
1880	Vesta	
	
1879	Roland II	
	
1878	Fara curse	 
	
1877	Fara curse	 
	
1876	Cora	
	
1875	Gizelda

Note

www.herghelie.ro

www.jockeyclub.ro

Cândva la Băneasa – Alexandru Grigorescu – Ed. Vremea 2008 - ISBN 9736452999

Odinioară la Băneasa – Alexandru Grigorescu – Mediana Edit - ISBN 973-97619-0-9

Biblioteca Digitala Cluj http://dspace.bcucluj.ro/

IONESCU, ALEXANDRU DORU. Pe hipodrom : [Ghid pentru spectatorii vizitatori și pariori]. ing. Alex. Doru Ionescu, Nidy Dumitrescu. București : Litera, 1971.

Vezi și 

 Hipodromul Băneasa
 Cursă de cai

Legături externe

herghelie.ro

www.jockeyclub.ro